Javed (ou Javid, Jawed, Javaid; en persan : جاود) est un prénom masculin d'origine persane, signifiant « éternel ».

Prénom 
Ce prénom est porté notamment par:
Javed Khan (1695–1754), eunuque de l'empire Mogol ;
Javed Ashraf Qazi (1941-), général et homme politique pakistanais ;
Javed Akhtar (1945-), écrivain indien ;
Mubashar Jawed Akbar (1951-), écrivain et journaliste indien ;
Javed Ahmad Ghamidi (1951-), théologien pakistanais ;
Javed Sheikh (1954-), acteur, réalisateur et producteur pakistanais ;
Muhammad Javed Ikhlas (1955-), homme politique pakistanais ;
Jawed Wassel (1959–2001), réalisateur américain d'origine afghane ;
Javaid Rahi (1970-), poète indien ;
Jawed Karim (1979-), programmeur américaine d'origine bangladaise, cofondateur de YouTube ;
 (1981-), boxeur azerbaïdjanais ;
Javid Huseynov (1988-), footballeur azerbaïdjanais ;
Javid Imamverdiyev (1990-), footballeur azerbaïdjanais ;
Javid Chalabiyev (1992-), boxeur azerbaïdjanais.
Anum Qaisar-Javed (1992-) femme politique écossaise.

Surnom et nom de famille 
Javed et ses variantes sont aussi utilisés comme surnoms et comme noms de famille.
Huseyn Djavid (1882–1941), poète et dramaturge azerbaïdjanais ;
Hamid Javaid (1947-), général pakistanais ;
Sajid Javid (1969-), homme politique britannique.

Références 

Prénom masculin
Prénom perse